Bull Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Bull Island (Georgia)
 Bull Island (Illinois)
 Bull Island (Kalifornien)
 Bull Island (Louisiana)
 Bull Island (Maine)
 Bull Island (Dukes County, Massachusetts)
 Bull Island (Essex County, Massachusetts)
 Bull Island (Missouri)
 Bull Island (Montana)
 Bull Island (Oregon)
 Bull Island (Beaufort County, South Carolina)
 Bull Island (Charleston County, South Carolina)
 Bull Island (Georgetown County, South Carolina)

in Irland:
 Bull Island (Irland)

in Antarktika:
 Bull Island (Antarktika)